Коро́на (от  — «венок, венец») — головной убор, символизирующий власть монарха. Обряд венчания на царство именуется коронацией. Современные монархи носят короны лишь в особо торжественных случаях.

Виды 
Короны могли иметь различную форму: шапки, венцы, обручи, венчающиеся листьями, зубцами или пластинками. В Европе производились из различных драгоценных металлов (то есть из золота или из серебра) и украшались драгоценными и полудрагоценными камнями.

В зависимости от титула их владельца короны Европы делились на императорские, королевские, княжеские, герцогские,
графские и т. д. Есть также папская корона — тиара. Символическое изображение короны в геральдике именуется геральдической короной.

История 

Царские венцы (в эпоху эллинизма именовавшиеся диадемами) характерны для державы Ахеменидов и других государств Древнего Востока. Возможно, древнейшие короны использовались фараонами в Египте.  различных форм и раскраски ассоциировалась с разными землями и божествами: например, белая корона хеджет, красная корона дешрет, синяя корона хепреш и сдвоенная корона пшент. 

После того, как Александр Македонский покорил Египет и принял титул Гелиоса, уподобив себя богу солнца, он стал носить . Эту форму диадемы сохранили его преемники (диадохи), в частности египетские Птолемеи. 

Римские императоры по греческой традиции носили венки из лавра и других растений, хотя со времён Августа  встречаются и их изображения в венцах из металла. Непременным атрибутом императора золотая диадема в виде солнечных лучей становится с III века, когда в Риме утвердился культ Непобедимого Солнца. Подобную корону носил и Константин Великий, причём христиане воспринимали её лучи как символы гвоздей Креста Господня. Венец данной формы можно видеть на Статуе Свободы в Нью-Йорке.

Древнейшей из христианских корон, сохранившихся до нашего времени, считается железная корона Ломбардии, которая, по наиболее смелым предположениям, была создана ещё в V веке. Именно ею короновался Наполеон. Начиная с XI века короны использовались в качестве символа власти практически всеми государствами Европы.

В России 

В Московской Руси в качестве короны великого князя, позднее царя, использовалась шапка Мономаха. В церемониалах Русского царства XVI-XVII вв. фигурировали и другие венцы, отороченные мехом соболя. В Российской империи им на смену пришла Большая императорская корона, выполненная по традиционным европейским лекалам.

См. также 
 Геральдическая корона
 Коронация
 
 Терновый венец

Примечания

Литература 
 
 О. В. Мареева. Генезис венца как регалии власти // Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти / Ин-т всеобщ. истории РАН; МГУ. — М.:Наука, 2006, с. 419—429

Ссылки 
 
 Корона в Викисловаре